Johan III van Navarra
 Jan I van Albret